Een bestuurlijke eenheid in Frankrijk, bestaande uit een aantal departementen, zie Regio's van Frankrijk
Een fictieve streek in de wereld van Tolkien, zie: Doriath